Sääskisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sääskisaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Sääskisaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Sääskisaaret (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar